

Toponymes

États-Unis 
 University Park, un quartier de Los Angeles ;
 University Park, une census-designated place située dans le comté de Miami-Dade ;
 University Park, un village des comtés de Cook et de Will dans l'Illinois ;
 University Park, une ville du comté de Mahaska, en Iowa ;
 University, ville située dans le Maryland ;
 University Park, une ville du comté de Dallas, au Texas.

Angleterre 
 Oxford University Parks, un parc appartenant à l'université d'Oxford.

Danemark 
 University Park, un parc situé dans la ville d'Aarhus.

Voir aussi 
 Université Park